Hawk Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hawk Island (Michigan)
 Hawk Island (New Jersey)
 Hawk Island (Delaware County, New York)
 Hawk Island (Essex County, New York)
 Hawk Island (South Carolina)
 Hawk Island (Texas)
 Hawk Island (Wisconsin)